«San Sebastián» puede referirse a:

Religión

Santos y beatos 
 San Sebastián, soldado y santo cristiano del siglo III; festividad: 20 de enero.
 Beato Sebastián de Aparicio; festividad: 25 de febrero.
 Beato Sebastián Valfrè, presbítero; festividad: 30 de enero.

Arte

Pintura 
 San Sebastián de Botticelli.
 San Sebastián, varias obras del Greco.
 San Sebastián de Mattia Preti.
 San Sebastián, de Guido Reni
 San Sebastián de Rafael Sanzio.
 El martirio de San Sebastián de Van Dyck.

Música 
 San Sebastián, álbum de Fernando Milagros.

Folclore

España 
 Tamborrada de San Sebastián, en San Sebastián (Guipúzcoa) los días 19 y 20 de enero.
 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del 19 al 28 de septiembre.

Venezuela 
 Feria Internacional de San Sebastián, festividades celebradas en San Cristóbal (Estado Táchira), durante la segunda quincena de enero.

Toponimia

Argentina 
 San Sebastián, localidad del partido de Chivilcoy (provincia de Buenos Aires).
 Bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego AIAS
 San Sebastián, localidad del departamento Río Grande (Tierra del Fuego AIAS).
 San Sebastián, club de fútbol.
 San Sebastián, Localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Chile
 San Sebastián, balneario perteneciente a la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso.
 San Sebastián, localidad fronteriza ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego.

Colombia 
 San Sebastián, municipio del departamento de Cauca.
 San Sebastián de Rábago, asentamiento indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Costa Rica 
 San Sebastián, distrito del cantón central de San José.

Ecuador 
 San Sebastián, parroquia de la ciudad de Quito (provincia de Pichincha).

El Salvador 
 San Sebastián, municipio del departamento de San Vicente, en la región paracentral.
 San Sebastián Salitrillo, municipio del departamento de Santa Ana, en la región occidental.

España 
 San Sebastián , capital de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco.
 San Sebastián de los Ballesteros, localidad de la provincia de Córdoba, en Andalucía.
 San Sebastián de los Reyes, localidad de la provincia de Madrid.
 San Sebastián, parroquia en el concejo de Morcín en Asturias.
 San Sebastián de Garabandal, localidad de Cantabria.
 San Sebastián de La Gomera, capital de la isla de La Gomera.

Filipinas 
 San Sebastián, municipio de quinto orden en la provincia de Samar.

Guatemala 
 San Sebastián Coatán, municipio del departamento de Huehuetenango.
 San Sebastián Huehuetenango, municipio del departamento de Huehuetenango.

Honduras 
 San Sebastián (Comayagua), localidad y municipio en el departamento de Comayagua.
 San Sebastián (Lempira), localidad y municipio en el departamento de Lempira.

México

Jalisco 
 San Sebastián del Oeste, municipio.
 San Sebastián el Grande, pueblo del municipio de Tlajomulco.

Oaxaca 
 San Sebastián Abasolo, municipio.
 San Sebastián Coatlán, municipio.
 San Sebastián Ixcapa, municipio.
 San Sebastián Nicananduta, municipio.
 San Sebastián Río Hondo, municipio.
 San Sebastián Tecomaxtlahuaca, municipio.
 San Sebastián Teitipac, municipio.
 San Sebastián Tutla, municipio.
 San Sebastián Yutanino, municipio.

Yucatán 
 Barrio de San Sebastián, barrio en Mérida, la ciudad capital de Yucatán.

Nicaragua 
 San Sebastián de Yalí, municipio del departamento de Jinotega.

Perú 
 San Sebastián, distrito del departamento de Cusco, en Perú.

Puerto Rico 
 San Sebastián, municipio de Puerto Rico.

Venezuela

En Aragua 
 San Sebastián de los Reyes, ciudad.
 San Sebastián, municipio.

Instituciones 
 Universidad San Sebastián, en Chile.

Edificios

Castillos 
 Castillo de San Sebastián (Cádiz, España).

Fuertes y fortalezas 
 Fuerte San Sebastián (Ghana)
 Fuerte San Sebastián (España)
 Fortaleza de San Sebastián (Mozambique)

Edificios religiosos 
 Iglesia de San Sebastián, .
 Convento de San Sebastián de Hano (Cantabria, España).

Miscelánea 
 Pacto de San Sebastián